The Great Southern Trendkill е осми студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 7 май 1996 г. от East West Records. Достига номер 4 в класацията Билборд 200. Поради конфликти с другите членове на групата, Фил Анселмо записва сам вокалите към този албум в студиото на Трент Резнър в Ню Орлиънс, а останалите музиката в Далас.

Състав 
 Фил Анселмо – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 1996 година
Албуми на Пантера